Miejscowości w USA:
 Wrightsville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 Wrightsville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Johnson
 Wrightsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York